Torneo Clausura 2007 puede referirse a:

 Torneo Clausura 2007 en Argentina.
 Torneo Clausura 2007 en Bolivia.
 Torneo Clausura 2007 en Chile.
 Torneo Clausura 2007 en Colombia.
 Torneo Clausura 2007 en Costa Rica.
 Torneo Clausura 2007 en El Salvador.
 Torneo Clausura 2007 en Honduras.
 Torneo Clausura 2007 en México.
 Torneo Clausura 2007 en Nicaragua.
 Torneo Clausura 2007 en Panamá.
 Torneo Clausura 2007 en Paraguay.
 Torneo Clausura 2007 en Perú.
 Torneo Clausura 2007 en Uruguay.
 Torneo Clausura 2007 en Venezuela.

Véase también
 Torneo Apertura 2007,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2006,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2008,  desambiguación.